Champion se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 George Charles Champion
 John George Champion